Jerzy Rawicz – pseudonim Rafała Gan-Ganowicza (1932–2002), polskiego żołnierz RP na uchodźstwie, najemnika, dziennikarza, korespondenta Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
 Jerzy Rawicz – pseudonim Jerzego Krzywickiego (1917–2005), profesora filozofii, kierownika Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa
 Jerzy Rawicz (1914–1980) – polski pisarz, publicysta, tłumacz